Михаи́л Бала́ндин:
 Баландин, Михаил Фокич (1922—2001) — Герой Советского Союза.
 Баландин, Михаил Юрьевич (1980—2011) — российский хоккеист.